«Король Лев» () — диснеевская медиафраншиза, начавшаяся с одноимённого мультфильма 1994 года, основанного на трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». Режиссёрами являлись Роджер Аллерс и Роб Минкофф. Успех мультфильма привёл к созданию продолжения, мидквила, двух мультсериалов, компьютерных игр и ремейка 2019 года.

Фильмы

Оригинальные мультфильмы

Король Лев 

«Король Лев» был выпущен в 1994 году и это был 32-й оригинальный мультфильм Уолта Диснея. Мультфильм рассказывает о львёнке по имени Симба, которому предстоит пройти через предательство и изгнание, найти преданных друзей и свою любовь, а также стать истинным Королём. Мультфильм частично основан на трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». И ранее все думали, что он плагиат аниме «Кимба, белый лев».

Король Лев 2: Гордость Симбы 

В 1998 году вышло продолжение «Король Лев 2: Гордость Симбы». Мультфильм рассказывает историю дочери Симбы Киары, которая влюбляется в Кову, льва из прайда отщепенцев, который возглавляет его мать Зира, которая желает отомстить за смерть Шрама. Мультфильм частично основан на трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

Король Лев 3: Хакуна матата 

В 2004 году вышел параллелквел «Король Лев 3: Хакуна матата». Он рассказывает о событиях первого мультфильма с позиции Тимона и Пумбы. Мультфильм частично основан на трагикомедии Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».

Ремейк

Король Лев (2019) 

Выход ремейка был анонсирован 28 сентября 2016 года, тогда же рассказали, что режиссёром грядущей картины выступит Джон Фавро.

Официальный утверждённый актёрский состав мультфильма объявили в ноябре 2017 года. Производство самого мультфильма началось в мае 2017 года на фоне синего экрана в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

22 ноября 2018 года Американская студия Walt Disney опубликовала в YouTube официальный трейлер обновлённого мультфильма «Король Лев» (The Lion King), который за четверо суток собрал около 39 млн просмотров. Компьютерный мультфильм вышел в мировой прокат 19 июля 2019 года в посвящение 25-летнему юбилею мультфильма 1994 года.

Король Лев 2 (TBA) 
29 сентября 2020 года «Deadline Hollywood» объявил, что в разработке находится следующий фильм, режиссером которого является Барри Дженкинс. «The Hollywood Reporter» объявил, что фильм будет приквелом и будет рассказывать историю Муфасы, в то время как «Deadline» объявил, что фильм будет продолжением и будет рассказывать как историю Муфасы, так и о событиях после первого фильма, подобно фильму «Крёстный отец 2». Джефф Натансон, сценарист ремейка, как сообщается, закончил первоначальный план сценария. В августе 2021 года было объявлено, что Аарон Пьер и Кельвин Харрисон-младший получили роли Муфасы и Шрама соответственно.

Телевидение

Король Лев: Тимон и Пумба 

Мультсериал рассказывает о приключениях Тимона и Пумбы.

Хранитель Лев 

Мультсериал рассказывает о приключениях львёнка Кайона — сына Симбы и Налы, младшего брата Киары. Однажды юный принц открывает в себе способность использовать Рычание Предков — особенно громкое рычание, поддерживаемое духами предков и способное снести целую рощу. Позднее львёнок узнаёт, что ему суждено стать лидером Львиной Охраны — элитной команды львов, в которую входят самый храбрый, самый быстрый, самый сильный и самый остроглазый лев в саванне, предназначенной охранять Великий Круг Жизни на Землях Прайда, а возглавляет эту команду самый грозный лев — обладающий Рычанием Предков. Возродив Львиную Охрану, Кайон учится быть достойным лидером в ней, осваивает командный дух, а также осознаёт, насколько важно заботиться о своих близких, ценить дружбу, уважать старших и, конечно, всегда верить в свои силы.

Актёрский состав и персонажи

Создатели

Реакция

Кассовые сборы

Реакция критиков

Примечания 

 
Франшизы Walt Disney Studios
Киносерии, появившиеся в 1994 году
Медиафраншизы